

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Profilo su Scoresway
 Profilo su Fichajes
 Profilo su Ceroacero

Calciatori della Nazionale honduregna